Serendibia är ett släkte av kräftdjur. Serendibia ingår i familjen Philosciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Serendibia